Tagoel (plaats), een plaats in de Russische oblast Irkoetsk
 Tagoel (rivier), de rivier waaraan deze plaats ligt, zijrivier van de Birjoesa